Paul Blocq (1860-1896), médecin neurologue français;
Maxime Blocq-Mascart (1894-1965), résistant français.

Du Blocq 
Jean Du Blocq (1583-1656), frère jésuite belge et architecte.